Jméno a příjmení Jiří Pospíšil nese více známých osobností:

 Jiří Pospíšil (* 1975) – český pravicový politik, poslanec, ministr spravedlnosti a europoslanec 
 Jiří Pospíšil (basketbalista) (1950–2019) – československý basketbalista, olympionik
 Jiří Pospíšil (cyklista) (* 1973) – český cyklista
 Jiří Pospíšil (fotbalista) (* 1972) – český fotbalista
 Jiří Pospíšil (senátor) (* 1949) – český politik ODS, poslanec FS po sametové revoluci, senátor PČR

Související články  
 Pospíšil – příjmení